Il toponimo Odobeşti può riferirsi a diverse località della Romania:

Odobești, città del distretto di Vrancea
Odobești, comune del distretto di Bacău
Odobești, comune del distretto di Dâmbovița